Sainte-Anne puede referirse a diversos lugares en países francófonos:

( Quebec) 
 Sainte-Anne-de-Beaupré, ciudad de Capitale-Nationale.
 Sainte-Anne-de-Bellevue, ciudad de la región de Montreal.
 Sainte-Anne-des-Lacs, municipio de parroquia de Laurentides.
 Sainte-Anne-de-la-Pérade, municipio de Mauricie.
 Sainte-Anne-des-Plaines, ciudad de Laurentides.
 Sainte-Anne-de-Sabrevois, municipio de Montérégie Este.
 Sainte-Anne-de-Sorel, municipio de Montérégie Este.

Sainte-Anne, comuna de Doubs.
 Sainte-Anne, comuna de Gers.
 Sainte-Anne, comuna de Loir y Cher.
 Sainte-Anne, comuna de Guadalupe.
 Sainte-Anne, comuna de Martinica.